Erebia nigrosubmersa är en fjärilsart som beskrevs av Loritz 1952. Erebia nigrosubmersa ingår i släktet Erebia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
nigrosubmersa